Sambal bezeichnet:
 Sambal, südostasiatische Würzsoßen
 Sambal (Volk), ein Volk auf der philippinischen Insel Luzon
 Sambal (Sprache), eine nordphilippinische Sprachfamilie
 Sambal, ein Paar Kesseltrommeln in der indischen Volksmusik, ähnlich der Naqqara

Siehe auch:
 Sambar (Gericht), südindische Soße
 Sambal Oelek (Comiczeichner), ein Autoren- und Künstlerpseudonym